Флуранс — французская фамилия:

 Флуранс, Гюстав (1838—1871) — французский политический деятель, один из руководителей Парижской коммуны
 Флуранс, Леопольд (1841—после 1902) — французский политический деятель
 Флуранс, Мари-Жан-Пьер (1794—1867) — французский физиолог и врач
 Флуранс, Эмиль (1841—1920) — французский политический деятель и министр иностранных дел Франции